Pleosporales är en ordning av svampar. Pleosporales ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleosporales